Johnson County Courthouse ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Johnson County Courthouse (Arkansas), ID-Nr. 91000680
 Johnson County Courthouse (Georgia), ID-Nr. 80001101
 Johnson County Courthouse (Iowa), ID-Nr. 75000692
 Johnson County Courthouse (Old Public Sq., Warrensburg, Missouri), ID-Nr. 70000338
 Johnson County Courthouse (Courthouse Sq., Warrensburg, Missouri), ID-Nr. 94000288
 Johnson County Courthouse (Nebraska), ID-Nr. 89002246
 Johnson County Courthouse (Texas), ID-Nr. 88000439
 Johnson County Courthouse (Wyoming), ID-Nr. 76001951